Dambrug (Kortrijk)
Dambrug (Moerbeke)